La Solre est une rivière française (département du Nord).
 Solre-le-Château est une commune française (département du Nord).
 Solre-Saint-Géry est une section de la ville belge de Beaumont (Hainaut).
 Solre-sur-Sambre est une section de la commune belge d'Erquelinnes (Hainaut).

Homonymie de toponyme